Квартал 10 () — название квартала (административной единицы третьего уровня) в некоторых вьетнамских городах.

Город Хошимин:
 Квартал 10 — в Районе 3.
 Квартал 10 — в Районе 4.
 Квартал 10 — в Районе 5.
 Квартал 10 — в Районе 6.
 Квартал 10 — в Районе 8.
 Квартал 10 — в Районе 10.
 Квартал 10 — в Районе 11.